Иовета ( — не позднее 1178) — четвёртая дочь короля Иерусалима Балдуина II и Морфии Мелитенской.

Когда Балдуин II попал в 1123 году в плен к Артукидам, Иовета стала заложницей мусульман в обмен на освобождение отца. Её удерживали в крепости Шайзар до 1125 года, а затем отец выкупил Иовету за 8 000 динаров. Средства на выкуп были собраны из числа добычи, захваченной христианами после победы в битве при Азазе.

Три сестры Иоветы вышли замуж за могущественных представителей христианского мира на Востоке. Мелисенда стала женой Фулька Анжуйского и после смерти отца унаследовала корону, Алису взял в жёны князь Антиохии Боэмунд II, а Годерна вышла замуж за Раймунда II, графа Триполи. 

Иовета же приняла постриг и удалилась в монастырь Св. Анны в Иерусалиме, затем в 1143 году перешла в основанную её сестрой Мелисендой обитель Св. Лазаря в Вифании (согласно Библии, в этом селении у Масличной горы жил Св. Лазарь). В 1144 году Иовета стала аббатисой этого монастыря. Позднее в монастыре Св. Лазаря под присмотром Иоветы воспитывалась Сибилла, дочь её племянника, короля Амори I, и будущая королева Иерусалима.

Судя по всему, Иовета и сёстры были очень близки. В 1161 году, когда умирала Мелисенда, Иовета и Годерна присутствовали у её смертного одра. Затем имя Иоветы исчезает из исторических хроник. Точная дата её смерти неизвестна, однако, судя по тому, что в 1178 году в монастырь Св. Лазаря была назначена новая аббатиса, она скончалась не позднее этого года.

Примечания

Литература 
 William of Tyre. A History of Deeds Done Beyond the Sea. / E. A. Babcock and A. C. Krey, trans. — Columbia University Press, 1943.
 

Умершие в XII веке
Аббатисы XII века
Персоналии:Иерусалимское королевство
Ретельский дом